Fury puede hacer referencia a:

Cine y televisión 
 Fury, una película muda de 1923 dirigida por Henry King y protagonizada por Richard Barthelmess.
 Fury, una película de 1936 dirigida por Fritz Lang y protagonizada por Spencer Tracy.
 Fury, una película de 2012 dirigida por David Weaver y protagonizada por Samuel L. Jackson.
 Fury, una película de 2014 dirigida por David Ayer y protagonizada por Brad Pitt.
 Fury, una serie infantil de televisión emitida originalmente entre los años 1955 y 1960.
 The Fury, una película de 1978 dirigida por Brian de Palma y protagonizada por Kirk Douglas.
 Fury, un episodio de la serie Star Trek: Voyager.

Cómics 
 Fury, un personaje de DC Comics.
 Fury, un personaje de Marvel Comics.
 Nick Fury, un personaje de Marvel Comics.

Videojuegos 
 Bryan Fury, un personaje de la saga Tekken.
 Fury, juego en línea multijugador.
 Fury3, un videojuego de 1996 de la compañía Terminal Reality.
 ATV Offroad Fury, un videojuego de carreras.

Aeronaves 
 Felixstowe Fury, hidroavión triplano diseñado por John Cyril Porte en 1918.
 North American FJ-1 Fury, fabricado por North American Aviation a finales de la década de 1940.
 North American FJ-2/-3 Fury, serie de aviones fabricados por North American Aviation en los años 1950.
 Hawker Fury, caza biplano británico de entreguerras.
 Hawker Sea Fury, caza embarcado británico.